Timbiras kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Timbiras (ort), Maranhão, 
 Timbiras (kommun), Maranhão, 

Robotskapade Brasilienförgreningar